Gresham puede referirse a:

 Gresham, ciudad del estado de Oregón, Estados Unidos.
 Gresham, villa del estado de Nebraska, Estados Unidos.
 Gresham, villa del estado de Wisconsin, Estados Unidos.

 Gresham Park, lugar designado por el censo del estado de Georgia, Estados Unidos.